Botànica:
 Bàlsam (oleoresina), barreja viscosa de resines que es troba en algunes plantes
 Bàlsam, diverses plantes de la família de les balsaminàcies, vegeu balsaminàcia
 Bàlsam de pollancre del gènere Populus secció Tacamahaca
 Commiphora gileadensis', Bàlsam de la Meca Bàlsam del Perú arbre gran de la família de les fabàcies originari d'Amèrica Central
 Copaifera langsdorfii, bàlsam de copaiba Carpobrotus acinaciformis, bàlsam menut, planta suculenta reptant
 Carpobrotus edulis'', bàlsam, planta suculenta reptant també coneguda com a ungla de gat
 Persones: Martin Balsam (1919, Nova York - 1996, Roma), actor
 Productes:
 Bàlsam del Canadà o bàlsam d'avet, trementina obtinguda de la resina de l'avet balsàmic (Abies balsamea) 
 Bàlsam (beguda), licor d'herbes
 Toponímia:
 Balsam (Cambridgeshire), localitat del Regne Unit
 Balsam (Carolina del Nord)''', poble dels Estats Units